Patrick Cassidy (componist) (1956), Iers klassiek componist
 Patrick Cassidy (acteur) (1962), Amerikaans acteur